A 610-es számú elővárosi autóbusz Dabas és Újlengyel között közlekedik.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Dabas, kaszinó||19
|align=left| (Lakos dr. utca)
|-
|∫|| Dabas, Alsó-Dabasi templom||18
|align=left|
|-
|∫|| Dabas, népbolt||17
|align=left|
|-
|∫|| Dabas, Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola||16
|align=left|
|-
|1|| Dabas, Martinovics tér||15
|align=left|
|-
|2|| Dabas, Vörösmarty utca||∫
|align=left|
|-
|3|| Dabas, gimnázium||14
|align=left|
|-
|4|| Dabas, Laguna||13
|align=left|
|-
|5|| Dabas, köztemető||12
|align=left|
|-
|6|| Ócsai útelágazás||11
|align=left|
|-
|7|| Újhartyán, temető||10
|align=left|
|-
|∫|| Újhartyán, Egészségház||**
|align=left|
|-
|∫|| Újhartyán, dabasi elágazás||**
|align=left|
|-
|8|| Újhartyán, Hősök tere||9
|align=left|
|-
|9|| Újhartyán, szerviz bejárati út||8
|align=left|
|-
|*|| Újhartyán, szerviz||*
|align=left|
|-
|10|| Újhartyán, bejárati út||7
|align=left|
|-
|11|| Újhartyán, ipartelep||6
|align=left|
|-
|12|| Újlengyel, Lakópark||5
|align=left|
|-
|13|| Újlengyel, Kossuth utca||4
|align=left|
|-
|14|| Újlengyel, Rákóczi út||3
|align=left|
|-
|15|| Újlengyel, általános iskola||2
|align=left|
|-
|16|| Újlengyel, Akácfa utca||1
|align=left|
|-
|17|| Újlengyel, autóbusz-forduló||0
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállót csak végállomásként érintik egyes járatok.

A **-gal jelölt megállókból napi 1-2 járat indul Dabas felé.

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai